Го́род-куро́рт Пятиго́рск — городской округ в Ставропольском крае России.

Административный центр — город Пятигорск.

История 
Статус городского округа установлен Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 95 944 мужчины (45,45 %) и 115 134 женщины (54,55 %).

 Урбанизация

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 8 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Действующий устав города принят Думой 31 января 2008 года. 

 Дума города
Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на основе мажоритарной избирательной системы по трёхмандатным избирательным округам путём всеобщего, равного и прямого избирательного прав при тайном голосовании. Депутаты Думы города Пятигорска осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. Срок полномочий Думы города — 5 лет.

 Глава города
Глава города избирается всеобщим прямым тайным голосованием. Срок полномочий — также 5 лет.

 Администрация города
Дума утверждает структуру администрации города и назначает руководителя администрации города.
 Администрация города — пл. Ленина, 2.
 Администрация пос. Горячеводский — ул. Ленина, 34
 Администрация пос. Свободы — ул. Энгельса, 77

 Руководители города (история)
История городского управления, является частью истории Пятигорска и неразрывно связана с процессами, происходившими в социальной жизни общества. Пятигорское городское общественное самоуправление берет своё начало с 1830-х годов. В 1838 году первым головой стал Максим Симонов.

В 1893 году были созданы новые органы городского самоуправления — Городская дума и Городская Управа. Усовершенствуется система управления городским строительством. Увеличиваются объёмы строительства и развития экономики.

В 1918-20 годах власть в Пятигорске переходила в руки различных воюющих сторон. В советское время устанавливается институт секретарей горкомов партии, который просуществовал до 1991 года. С переходом к новому государственному устройству городское управление ведется главой города или администрации.

 Упоминание в 1838 г. — Максим Симонов
 Упоминание в 1880 г. — Кирилл Иванович Карпов — городской голова Пятигорска; отставной майор.
 1896-1902 - Раков Алексей Петрович (1840-1902), городской голова, председатель городской Думы, надворный советник, педагог 
 1920 — сентябрь 1921 г. — Александр Григорьевич Гамбаров — председатель горисполкома
 Упоминание 1б января 1935 года - секретарь Пятигорского горкома ВКП(б) Гордеев 
 Упоминание б марта 1942 года - секретарь Пятигорского горкома ВКП(б) Л. Я. Борохов, председатель Пятигорского  горисполкома В.Н. Воробьёв
 апрель 1943 — сентябрь 1945 г. — Иван Петрович Храмков — первый секретарь городского комитета партии
 1948—1950 — Василий Никифорович Фирсов — первый секретарь горкома партии
 Упоминание 12 мая 1952 года - первый секретарь Пятигорского горкома ВКП(б) Попов
 ? — 1961 — Фёдор Петрович Бурмистров — первый секретарь горкома партии
 Упоминание 26 декабря 1961 года - председатель горисполкома А. Ивакин
 1970—1974 — Виктор Алексеевич Казначеев — первый секретарь горкома партии
 1974—1981 — Михаил Степанович Уваров — председатель горисполкома
 1981 — Василий Павлович Травов — председатель горисполкома
 1990 — Евгений Кузнецов — первый секретарь горкома партии
 1990—2003 — Юрий Викторович Васильев — первый секретарь горкома партии, председатель городской думы, глава города
 18 марта 2004 года — 22 июля 2005 года — Владимир Алексеевич Шестопалов
 2006 — Павел Дмитриевич Минеев (и. о. главы города)
 2 августа — 28 октября 2006 года — Игорь Александрович Тарасов — глава администрации.
 24 августа — сентябрь 2006 года — Игорь Тарасов — и. о. главы
 19 октября 2006 года — 26 июня 2010 года — Лев Николаевич Травнев.
 27 июля — 10 октября 2010 года — Людмила Васильевна Похилько (и. о. главы)
 10 октября 2010 года — 11 октября 2015 года — Лев Николаевич Травнев
 11 октября — 12 ноября 2015 года — Олег Николаевич Бондаренко (и. о. главы)
 12 ноября 2015 года — 21 октября 2017 года — Лев Николаевич Травнев
 21 октября — 30 ноября 2017 года — Олег Николаевич Бондаренко (и. о. главы)
 30 ноября 2017 года — 17 апреля 2020 г. — Скрипник Андрей Валерьевич — глава администрации
 17—22 апреля 2020 года — Лев Николаевич Травнев (и. о. главы)
 с 19 мая 2020 года — Дмитрий Юрьевич Ворошилов (и.о. с 22 апреля по 19 мая 2020)

Примечания 

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск